Vranik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lovinac, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 19 stanovnika te 7 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Lovinac